Bogner steht für:

 Bogenbauer, siehe Bogen (Waffe)
 Bogner (Gemeinde Golling), Rotte in der österreichischen Gemeinde Golling an der Salzach, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Bogner Amplification, amerikanischer Hersteller von Gitarrenverstärkern
 Bogner (Unternehmen), deutsches Modeunternehmen

Bogner ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Bogner (* 1969), deutscher Soziologe
 Andrea Bogner-Unden (* 1955), deutsche Politikerin (Grüne), MdL
 Anton Bogner (1812–1859), österreichischer Zeichner und Kupferstecher
 Christian Bogner (* 1955), deutscher Schwerverbrecher, bekannt als „Ausbrecherkönig“
 Daniel Bogner (* 1972), römisch-katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Dennis Bogner (* 1985), deutscher Schlagersänger
 Dieter Bogner (* 1942), österreichischer Kunsthistoriker und Kurator
 Eva Bogner (* nach 1953), österreichische Tischtennisspielerin

 Hans Bogner (1895–1948), deutscher Altphilologe
 Hermann Bogner (1921–2012), deutscher Agrarwissenschaftler
 Hermann Bogner (Tierarzt) (* 1922) in Floß (Markt); † 2012 Regensburg, Tierkliniker in Donaustauf
 Jens Bogner (* 1970), deutscher Schlagersänger
 Johannes Richard Bogner (* 1960), deutscher Mediziner
 Josef Bogner (* 1939), deutscher Gärtner und Botaniker
 Juliane Bogner-Strauß (* 1971), österreichische Molekularbiologin, Biochemikerin und Politikerin (ÖVP)
 Leo Bogner (1912–1971), österreichischer Fechter und Moderner Fünfkämpfer
 Peter Bogner (* 1963), österreichischer Kunsthistoriker und Kulturmanager
 Sebastian Bogner (* 1991), deutscher Schachspieler
 Simon Bogner (um 1500–1568), kursächsischer Bergbeamter und Unternehmer
 Sophia Bogner (* 1987), deutsche Fernsehjournalistin, Reporterin und Buchautorin
 Tobias Bogner (* 1990), deutscher Skispringer

Siehe auch:
 Bogenmacher
 Boegner
 Pogner